Zkratka PSK může označovat:

 Klíčování fázovým posuvem
 Pre-shared key